Слободищи — название нескольких населённых пунктов:
 Слободищи — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Слободищи — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Слободищи — деревня в Угличском районе Ярославской области.